

Astronomia
 3173 McNaught – asteroide della fascia principale

Persone
 Bob McNaught – regista e produttore cinematografico britannico
 Ken McNaught – ex calciatore scozzese
 Lance McNaught – wrestler statunitense
 Robert H. McNaught – astronomo scozzese naturalizzato australiano

Pagine correlate
Cometa McNaught